Унион Мексикана има више значења:

 Унион Мексикана (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Мексикана, Индепенденсија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику